Ludwig Heydenreich ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Heydenreich (Theologe) (1773–1858), deutscher Theologe und Liederdichter 
 Ludwig Heydenreich (Politiker, 1805) (1805–1885), deutscher Mediziner und Politiker, MdL Nassau
 Ludwig Heydenreich (Politiker, 1822) (1822–1889), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR
 Ludwig Heinrich Heydenreich (1903–1978), deutscher Kunsthistoriker